Simar ist der Familienname folgender Personen:

 César Simar (1879–1934), französischer Radrennfahrer
 Hubert Theophil Simar (1835–1902), deutscher katholischer Geistlicher, Erzbischof von Köln

Siehe auch:
 Simard (Begriffsklärung)